Проферансов — фамилия; имеет женскую форму Проферансова.
 Проферансов, Владимир Александрович (1874—1937) — священник Русской Церкви, протоиерей. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Проферансов, Дмитрий Петрович (1903—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Проферансов, Николай Иванович (1885—1934) — русский и советский историк, литератор, анархист-синдикалист, затем анархист-мистик.